Soloneț ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Soloneț (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Soloneț (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

 in der Republik Moldau:
 Soloneț (Soroca), Dorf im Rajon Soroca